Кусквам — состоящее из двух частей фортификационное укрепление, расположенное на высоте 2250 метров над уровнем моря к северо-западу от города Гондэр в северной Эфиопии. Комплекс расположен приблизительно в 500 м от бань Фасилидаса и примерно в 2,46 км от Фасил-Гебби, исторического королевского дворца и крепости Гондэрской династии. Комплекс был построен в середине XVIII века для императрицы Ментваб. После убийства её сына, императора Иоаса I, расом Микаэелем Сулом и фактического распада империи она не приняла новой власти, ушла в Кусквам и прожила там остаток жизни в затворничестве до своей смерти в 1773 году.

Согласно летописям императора Иясу II, первые строения на территории нынешнего комплекса были построены при императорах Фасиледэсе или Бокаффе. Территория Кусквама состоит из двух граничащих между собой областей, одна из которых имеет форму эллипса, другая — круга. Общий диаметр обеих частей не превышает полкилометра. Из северных ворот комплекса шла дорога на Гондэр. Башенки на стенах служили жилыми помещениями.

Объект был в 1979 году — вместе с банями Фасилидаса и Фасил-Гебби — объявлен объектом Всемирного наследия. Сегодня в комплексе располагается монастырь, а каждый год в ноябре справляется праздник Кусквама.

Ссылки 
 «I Castelli di Gondar», Alessandro Augusto Monti Della Corte, Societa' Italiana Arti Grafiche Editrice in Roma (1938)
 ETHIOPIA Operational action for the safeguarding of the immovable cultural heritage and its reintegration into modern life 

Всемирное наследие в Эфиопии